Take What You Want – album degli Hurricane del 1985
 Take What You Want – singolo di Post Malone del 2019